Quendelbläuling steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Östlicher Quendelbläuling
 Westlicher Quendelbläuling

Siehe auch:

 Quendel-Ameisenbläuling